Infestation bezeichnet:
 Infestation, die Besiedelung von Organismen durch Parasiten
 Infestation – Nur ein toter Käfer ist ein guter Käfer, eine US-amerikanische Horror-Komödie von 2009
 Infestation: Survivor Stories, ein Zombie-Survival-Horror-Spiel für PC